Königshalle steht für: 

 Königshalle einer Pfalz, siehe Aula regia
 Königshalle, 1790 gebaut als Korffsches Haus am Paradeplatz (Königsberg)
 Torhalle Lorsch
 Königshalle in den Rheinanlagen von Koblenz, siehe Rheinanlagen (Koblenz)#Königshalle 

Siehe auch:
 Basilika (Bautyp) (griech. βασιλική basiliké „Königshalle“)
 Königssaal